Séverine ist ein französischer Name, die weibliche Form von Severin:
als Künstler-Name von Frauen
 Séverine, Künstlername der Schlagersängerin Josiane Grizeau (* 1948)
 Caroline Rémy de Guebhard (1855–1929), genannt (Madame) Séverine, Frauenrechtlerin und Sozialistin im 19./20. Jahrhundert

als ein Vorname
 Séverine Caneele (* 1974), französische Schauspielerin
 Séverine Ferrer (* 1977), französische Sängerin und Schauspielerin
 Séverine Pont-Combe (* 1979), Schweizer Skibergsteigerin und Marathonläuferin